El Frijolar kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Frijolar, Chihuahua, 
 El Frijolar, Sinaloa, 
 El Frijolar, Durango, 

Robotskapade Mexikoförgreningar